Виктор Померанцев:
 Померанцев, Виктор Владимирович (1906—1984) — советский учёный-теплофизик и энергетик, педагог.
 Померанцев, Виктор Дмитриевич (1860—1899) — русский архитектор и реставратор.